

Astronomia 
Hull – cratere meteoritico di Venere

Geografia 
 Canada
Hull – città del Québec
 Kiribati
 Hull Island – antico nome dell'isola Orona
 Regno Unito
Hull – fiume dell'Inghilterra
Kingston upon Hull (abbreviata Hull) – città dell'Inghilterra
 Stati Uniti d'America
Hull – città della contea di Madison, Georgia
Hull – villaggio della contea di Pike, Illinois
Hull – città della contea di Sioux, Iowa
Hull – comune della contea di Plymouth, Massachusetts
Hull – census-designated place della contea di Liberty, Texas
Hull – città della contea di Marathon, Wisconsin
Hull – città della contea di Portage, Wisconsin

Persone 
Albert Hull (1880-1966) – fisico statunitense
Andy Hull, propr. John Andrew Hull (1986) – cantante, chitarrista e compositore statunitense
Bobby Hull, propr. Robert Marvin Hull (1939) – ex hockeista su ghiaccio e allenatore di hockey su ghiaccio canadese
Brett Hull (1964) – ex hockeista su ghiaccio statunitense
Chuck Hull, propr. Charles W. Hull (1939) – ingegnere, inventore e imprenditore statunitense
Clark Hull (1884-1952) – psicologo statunitense
Cordell Hull (1871-1955) – politico statunitense
Dennis Hull (1944) – ex hockeista su ghiaccio canadese
Harold Hull (1920-1988) – cestista statunitense
Henry Hull (1890-1977) – attore statunitense
Isaac Hull (1773-1843) – commodoro della marina statunitense
Jane Dee Hull, nata Bowersock (1935-2020) – una politica statunitense
Jimmy Hull, propr. James R. Hull (1917-1991) – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
Josephine Hull, pseudonimo di Josephine Sherwood (1877-1957) – attrice statunitense
Rebecca Hull, coniugata Mahoney (1983) – arbitro di rugby a 15 ed ex rugbista a 15 neozelandese
Richard Hull (1896-1973) – scrittore britannico
Scott Hull (1971) – chitarrista statunitense
Sierra Hull (1991) – cantante statunitense
William Hull (1753-1825) – generale e politico statunitense
William Isaac Hull (1843-1939) – pacifista e storico statunitense

Altro 
Hull City – squadra di calcio inglese
Hull classification symbol – sistema di sigle adottato dalla US Navy per la classificazione delle proprie unità navali